Ljapoenov kan verwijzen naar de volgende personen:
 Sergej Ljapoenov (1859-1924), een Russische componist
 Aleksandr Ljapoenov (1857-1918), een Russische wiskundige